Аннике Кран (, 1 июля 1985) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника. Выступала за сборную Германии. Чемпион мира (2007), двукратный чемпион Европы (2009 и 2013), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2008).

Карьера

Клубная 
Кран начала играть за юношеские команды в возрасте 4-х лет. Выступала за команды «СВ Вестфалия-Вейтмар 09», «Вальдесранд-Линден», «ТуС Гарпен» и «Ваттеншайд 09» до своего перехода в профессиональный футбольный клуб «Дуйсбург 2001» в 2004 году. В составе «Дуйсбурга» Аннике Кран пять раз становилась серебряным призёром Бундеслиги (в том числе четыре раза подряд с 2005 по 2008 годы), дважды побеждала в кубке Германии, один раз стала победителем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

В рамках квалификации к Лиге чемпионов УЕФА в матче против ЖФК «Глазго Сити» в августе 2010 года получила травму передней крестообразной связки левого колена, из-за чего пропустила весь сезон 2010/11. В 2012 году после восьми лет выступлений за «Дуйсбург» Кран покинула клуб и 20 июля 2012 года заключила двухлетний контракт с «Пари Сен-Жермен».

В сборной 
С 2002 года выступала за юношескую и молодёжную сборные Германии. Вызывалась в основную сборную в январе 2005 года на товарищеский матч против Австралии, но на поле не вышла. На чемпионате мира 2007 изначально была запасным игроком, но после травмы Сандры Миннерт получила место в основном составе. С тех пор регулярно вызывается в сборную. В составе сборной Германии стала чемпионом мира в 2007 году, двукратным чемпионом Европы в 2009 и 2013 годах, бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2008.

Голы за сборную

Достижения

Клубные

«Дуйсбург 2001» 
 Кубок УЕФА: победитель (1) 2008/09
 Чемпионат Германии: серебряный призёр (5) 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10
 Кубок Германии: победитель (2) 2008/09, 2009/10; финалист (1) 2006/07

В сборной 
 Чемпионат мира: победитель (1) 2007
 Чемпионат Европы: победитель (2) 2009, 2013
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2008
 Кубок Алгарве: победитель (3) 2006, 2012, 2014
 Чемпионат мира (до 20 лет): победитель (1) 2004
 Чемпионат Европы (до 19 лет): серебряный призёр (1) 2004

Индивидуальные 
 Серебряный лавровый лист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль Аннике Кран на сайте Немецкого футбольного союза
 
 Профиль Аннике Кран на сайте UEFA.com
 Профиль Аннике Кран на сайте weltfussball.de
 Профиль Аннике Кран на сайте eurosport.ru
 Профиль Аннике Кран на сайте sportbox.ru

Футболистки Германии
Игроки ЖФК «Дуйсбург 2001»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Кавалеры Серебряного лаврового листа